Сериалът се състои от осем сезона, в България са излъчени всички излезли епизоди освен последните Америка са 266. Сериалът се излъчва всеки делничен ден (нови епизоди) от 20:15 до 21:05 по локалната версия на Cartoon Network. Повторението е на следващия делничен ден от 10:05.

Пилотен епизод (2008)

Сезон 1 (2010)

Сезон 2 (2010 – 2011)

Източници 

Време за риключения